Dehesas de Guadix kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dehesas de Guadix (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Dehesas de Guadix (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar